Ambrusics Róbert (Pécs, 1992. január 22. –) jelenleg a Szentlőrinc csapatánál játszik, de megfordult korábban a Leicester és a DVTK csapatában is.

Források
 Nemzeti Sport
 BAMA.hu
 
 
 
 
 
 

1992-ben született személyek
Pécsiek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Cambridge United labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A PMFC labdarúgói